Департамент Эндр состоит из 13 кантонов и 4 округов. Кантоны являются структурной основой избирательной системы — согласно закону от 17 мая 2013 года избиратели каждого кантона в ходе выборов выбирают двух членов совета департамента разного пола. Они избираются на 6 лет большинством голосов по результату одного или двух туров выборов. 

До декрета от 18 февраля 2014 года в департаменте Эндр было 26 кантонов, каждый из которых входил полностью в один из округов департамента. После реформы в кантонах Ардант, Аржантон-сюр-Крёз, Ла-Шатр, Левру, Нёви-Сен-Сепюлькр, Сен-Гольтье и Валансе есть коммуны из нескольких округов.

Кантоны до реформы 2015 года 
В списке представлены кантоны департамента Эндр до реформы 2015 года в алфавитном порядке, возможна сортировка по всем параметрам.

Кантоны после реформы 2015 года 
В списке представлены кантоны департамента Эндр после реформы 2015 года, возможна сортировка по всем параметрам. Информация о населении и составе кантонов основана на данных INSEE и декрете 2014 года.

Примечания 

 
Списки кантонов Франции по департаментам